Тиневичи — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Тиневичи — деревня в Кореличском районе Гродненской области.
 Тиневичи — деревня в Мостовском районе Гродненской области.